

Лебень — село в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Лебень — село в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства